„Aquilone” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Aquilone” – niszczyciel typu Nembo z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Aquilone” – niszczyciel typu Turbine z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów